Nair Cravo Westphalen (Curitiba, 24 de novembro de 1908 - 13 de janeiro de 1988) foi uma professora, escritora e médium brasileira.

Biografia 
Nasceu no seio de família espírita.

Desde cedo manifestou dotes para a literatura, de modo que, com 18 anos de idade já publicava crônicas e poesias nos jornais e revistas de sua cidade natal.

Como professora publicou duas obras didáticas: "Cantando os Pinheirais" e "Antologia Escolar Paranaense".

Foi membro das seguintes instituições literárias paranaenses: Academia Feminina de Letras do Paraná, Centro Paranaense Feminino de Cultura, Academia José de Alencar, Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense, Sala do Poeta e vários clubes culturais da época.

Como oradora e médium psicofônica, proferiu palestras de divulgação da Doutrina Espírita no país nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, e no exterior, no Paraguai, no Chile, em Portugal e na África.

Em 1970, após uma excursão à Europa, permaneceu em Lisboa três semanas, ocasião em que fez contato com vários escritores portugueses. Na ocasião ainda vigorava o Estado Novo Português, estando proibido o Espiritismo no país. Sem se intimidar, em 1971, Nair Cravo teve oportunidade de implementar grupos de estudos na cidade da Beira, em Moçambique, e em Luanda, Angola – então possessões portuguesas na África Oriental. Em Portugal proferiu palestras em Santarém e Almeirim.

De volta ao continente africano em 1973, proferiu palestras em Lourenço Marques, na Beira, em Luanda, Novo Redondo, Lobito, Benguela, Nova Lisboa, Santa Comba e Quimbala. De retorno a Portugal visitou Lisboa, Coimbra, Tondela, Arcozelo, Vila Nova de Gaia, Leiria e Pinhal Novo.

Com a democratização de Portugal, em 1978 permaneceu seis meses no país, percorrendo as cidades que fazem fronteira com a Espanha, num total de 19 cidades.

O seu nome denomina uma das vias do bairro Umbará: a rua Nair Cravo Westphalen.

Obra 
 Cantando os Pinheirais
 Discursos
 Sem que Eu Soubesse
 Folhas ao Vento
 O Pecado dos Outros

Ligações externas 
 YARENTCHUCK, Gliquéria. Centenário de nascimento da poetisa Nair Westphalen in ADE-PR

Médiuns do Brasil
Mortos em 1988